Лебенсон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Лебенсон, Авраам Доб Бер (ок. 1794—1878) — поэт и грамматик.
 Лебенсон, Миха Иосиф (1828—1852) — еврейский поэт.